Ленинский — посёлок в Троицком районе Алтайского края. Входит в состав Беловского сельсовета.

История 
Основан в 1923 г. В 1928 году хутор Лентроп состоял из 29 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входил в состав Южаковского сельсовета Больше-Реченского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Алтайский край)